Zkratka NVA má více významů:

 North Vietnamese Army  – Armáda Severního Vietnamu (jinak též Vietnamese People's Army – Vietnamská lidová armáda)
 Die Nationale Volksarmee (Národní lidová armáda) – armáda bývalé Německé demokratické republiky
 N-VA – Nieuw-Vlaamse Alliantie (Nová vlámská aliance) – belgická politická strana

Externí odkazy